Иван Станев може да се отнася за:
 Иван Станев (р. 1932), български политик
 Иван Станев (р. 1944), български писател
 Иван Станев (р. 1959), български и германски режисьор
 Иван Станев (р. 1985), български волейболист